Amleto Falcinelli – pugile italiano
 Diego Falcinelli – calciatore italiano
 Mariano Falcinelli Antoniacci – cardinale, abate e arcivescovo cattolico italiano
 Riccardo Falcinelli – designer italiano
 Rolande Falcinelli – organista, pianista, compositrice francese
 7963 Falcinelli – un asteroide della fascia principale